voorzieningen (boekhouden)
 technische voorzieningen in de verzekeringsbranche
 sociale zekerheid
 voorziening (geografie), gebouwen en functies aanwezig in een stad of dorp
 voorziening (technisch), benodigde randvoorwaarden voor een besluit, activiteit etc.
 faciliteit (fiscaal), zoals een heffingskorting of een aftrekpost 
 voorziening (recht), een juridisch besluit zonder dat een aparte rechtszaak nodig is
 voorlopige voorziening, een regeling die geldig is totdat in een zaak een definitief oordeel is geveld
 Ketelhuis (De Voorziening) in Utrecht

zie ook:
 Goddelijke voorzienigheid